Čađavički Lug je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Čađavica, Virovitičko-podravska županija. U Čađavačkom Lugu se nalazi nogometni klub NK KRČEVINA.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 316 stanovnika te 116 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji